

Niemcy 
1 gmina:
 Seth – gmina w kraju związkowym Szlezwik-Holsztyn, w powiecie Segeberg

1 dzielnica gminy:
 Seth – dzielnica gminy Lamstedt w powiecie Cuxhaven, w kraju związkowym Dolna Saksonia

Osoby 
 Vikram Seth – indyjski pisarz
 Patryk "Seth" Sztyber – polski muzyk metalowy

Muzyka 
 Seth (zespół muzyczny) – francuska grupa blackmetalowa

Zobacz też 
 Set